Stormen kan syfta på:

 Stormen – ett drama av William Shakespeare, originaltitel The Tempest

Filmatiseringar av pjäsen Stormen

Stormen (1974) – svensk TV-film från 1974
Stormen (1979) – brittisk film från 1979, originaltitel The Tempest
Stormen (1982) – amerikansk film från 1982 med John Cassavetes, Gena Rowlands och Susan Sarandon, originaltitel Tempest
Stormen (amerikansk film, 1998) – amerikansk TV-film från 1998 med Peter Fonda och John Glover, originaltitel The Tempest
Stormen (svensk film, 1998) – svensk TV-film från 1998 med Staffan Göthe, Rikard Wolff och Per Oscarsson.
 The Tempest – en amerikansk film av Julie Taymor från 2010

Böcker 
 Stormen (roman av Olav Duun) – en roman av norrmannen Olav Duun.

Film och TV 
Stormen (film, 1928) – amerikansk film från 1928 (originaltitel The Wind).
Stormen (film, 1930) – amerikansk film från 1930 (originaltitel The Storm).
Stormen (TV-serie) – svensk tv-serie från 2009.

Musik 
 Stormen (opus 109) – stycke av Jean Sibelius.
 Stormen (svit av Arthur Sullivan) – musik komponerad efter Shakespeares pjäs av Arthur Sullivan.
 Stormen – opera av Kurt Atterberg

Konstverk 
Stormen (målning) – renässansmålning av Giorgione från 1506–1508
Stormen (målning av Munch) – målning av Edvard Munch från 1893

Övrigt 
 Stormen (supporterklubb) – det norska fotbollslaget Aalesunds FK:s supporterklubb
 Stormen på Stora sjöarna 1913 – en snöstorm som med en orkans styrka

Se även 
Storm (olika betydelser)